Gregory Pincus (1903 - 1967), médecin américain
 Walter Pincus (né en 1932), journaliste américain
 Mark Pincus (né en 1966), entrepreneur américain